Тарава () — атолл в архипелаге Гилберта, на котором расположена столица Республики Кирибати агломерация Южная Тарава. Важнейшие государственные органы расположены в Баирики, часть министерств — в Бесо и Бикенибеу. На атолле находится единственный музей в стране, Те Уманибонг.

География 

Атолл состоит из примерно 24 небольших островков, 8 из которых обитаемы. Крупнейший остров Баирики простирается от поселения Бонрики (юго-восточная часть атолла) до Баирики. Крупнейший город, Бесо, и единственный аэропорт Таравы, Международный аэропорт Бонрики, также расположены в Южной Тараве.

 Абануэа (Abanuea)
 Абаокоро (Abaokoro)
 Абатао (Abatao)
 Баирики (Bairiki)
 Бесо (Betio)
 Бикеман (Bikeman)
 Бикетава (Biketawa)
 Бонрики (Bonriki)
 Буарики (Buariki)
 Буота (Buota)
 Каинаба (Kainaba)
 Маренанука (Marenanuka)
 На'а (Na’a)
 Набеина (Nabeina)
 Нотоуа (Notoua)
 Нуатабу (Nuatabu)
 Табианг (Tabiang)
 Табитеуэа (Tabiteuea)
 Табонибара (Tabonibara)
 Таратаи (Taratai)
 Теаринибаи (Tearinibai)
 Тебуа Тарава (Tebua Tarawa)
 Темаику (Temaiku)
 …

История 
Во время Второй мировой войны атолл был оккупирован японскими войсками. 20—23 ноября 1943 года на Тараве состоялось одно из самых кровопролитных сражений Тихоокеанского театра военных действий, в котором американские войска одержали победу над японскими войсками.

Административное деление 
Атолл разделён на три избирательных округа:
 Южная Тарава или Teinainano Urban Council (от Баирики до Бонрики);
 Бесо или Betio Town Council;
 Северная Тарава или Tarawa Ieta.

Население

Экономика 
Основными занятиями местных жителей являются производство копры и вылов жемчуга.

См. также 
 Список островов Кирибати

Примечания

Ссылки 

 
 Информация на сайте Oceandots.com

Острова Гилберта
Атоллы
Острова Австралии и Океании